Wells Fargo Center (Minneapolis)
 Wells Fargo Center (Filadélfia)

Desambiguações de topônimos